Moysich ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Moysich (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Helmut Moysich (* 1952), deutscher Germanist und Literaturübersetzer